Vida social o vida pública, en contraposició a la vida privada
 Vida social o relacions socials entre individus, formant xarxes socials (sociologia)
 Esfera pública, on les persones puguin reunir-se, discutir lliurement, identificar problemes socials, i influenciar l'acció política